Der Kanton Iholdy war bis 2015 ein französischer Kanton im Arrondissement Bayonne, im Département Pyrénées-Atlantiques und in der Region Aquitanien; sein Hauptort war Iholdy. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1992 bis 2015 Jean-Louis Caset.

Der Kanton Iholdy war 245,84 km² groß und hatte (2006) 4.243 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 17 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 14 Gemeinden:
 

Iholdy
Aufgelöst 2015